Saxan bezeichnet:

 Saxan Ceadîr-Lunga, moldauischer Fußballverein
 den Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers IJF Developments